Desa Sumbergondo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumbergondo (administrativ by i Indonesien, lat -7,80, long 112,55), Jawa Timur, 
 Desa Sumbergondo (administrativ by i Indonesien, lat -8,29, long 114,09), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar